В этой статье собрана статистика участий сборных в финальной части чемпионата Европы по футболу.

Участники

Дебютанты 
На каждом чемпионате Европы выступала хотя бы одна новая команда.

Участия 
В общей сложности в финальной части чемпионатов Европы сыграло 35 сборных.

Результаты выступлений 

Расшифровка

  — Чемпион
  — Второе место
  — Третье место (до 1980 года), проигрыш в полуфинале (с 1984 года)
  4  — Четвёртое место (до 1980 года)
  1/4  — участие в четвертьфинале
  1/8  — участие в 1/8 финала
  Гр  — команда не вышла в плей-офф
 У — участие в текущем турнире
  ••  — Дисквалификация
  •  — Не попала в финальную стадию
  ×  — Не участвовала в квалификации
    — Хозяин турнира

Статистика

Общая статистика

По медалям

Примечания